

Prénom 

Paul est un prénom masculin.

Personnalités désignées par ce prénom 
 Voir Paul (prénom)

Saints chrétiens

Pseudonyme 

Paul est utilisé comme pseudonyme.

Patronyme 

Paul est un patronyme.

Toponymie 

 Paúl, commune espagnole de la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 Paul, ville portugaise du district de Castelo Branco ;
 Paul, municipalité du Cap-Vert ;
 Paul, ville de l'Idaho aux États-Unis ;
 Rivière à Paul, affluent de la réservoir Pipmuacan, dans Mont-Valin, au Québec, au Canada ;
 .

Œuvres d'art 

 Paul, film de Diourka Medveczky, sorti en 1969 ;
 Paul, film américano-britannique de Greg Mottola, sorti en 2011 ;
 Paul, bande originale du film Paul de Greg Mottola, sorti en 2011 ;
 Paul, série de bande dessinée québécoise par Michel Rabagliati.

Autres 
Paul peut aussi désigner :
 Paul, bande indienne en Alberta au Canada ;
 Paul, entreprise de vente de pain industriel et de restauration rapide française.